Orco - deus grego dos juramentos
Rio Orco - um rio italiano
90482 Orco - objeto da cintura de Kuiper
Ou ainda:
Orko - personagem da série animada He-Man, conhecido no Brasil como Gorpo

Veja também 
ORC

Desambiguação